Pimentel puede referirse a:

Nobleza 
 Casa de Pimentel, linaje nobiliario español, con rama portuguesa y castellana (Véanse en ese artículo los personajes y edificios vinculados a ese linaje).

Topónimos 
 Pimentel (Italia)
 Pimentel (República Dominicana)
 Distrito de Pimentel, en Perú.
 Pimentel, en Perú
 Mariana Pimentel, en Brasil.